Orahovac kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Orahovac (kommun), 
 Orahovac (kommunhuvudort),